Amfitrite eller Amphitrite kan syfta på

 Amfitrite – en havsgudinna i grekisk mytologi
 Amphitrite (djur) – släkte av ringmaskar med många arter
 29 Amphitrite – asterid
 Amfitrite, bølgen og havfuglene – skulptur av Jørleif Uthaug i Porsgrunn, Norge

Fartyg
 Amphitrite (1818) – första svenska ångfartyget i kommersiell drift
 KBV 003 Amfitrite – svenskt kustbevakningsfartyg, 2010

Geografi
 Amphitrite Bay – vik i Indonesien, alternativt namn
 Amfitritegruppen – del av Paracelöarna, Sydkinesiska havet, kontrolleras av Kina